Пра́я (, , «пляж, узбережжя») — португальська власна назва.

Топоніми

Прая — столиця.

Прая — стара назва міста Прая-да-Віторія.
 Прая-да-Віторія